Holborn steht für:
 Holborn (Camden), Stadtteil des heutigen London Borough of Camden
 Metropolitan Borough of Holborn, ehemaliger Stadtbezirk von London
 Holborn (London Underground), eine Station der London Underground
 eine Erdölraffinerie in Hamburg-Harburg im Besitz der Firma Deutsche Tamoil
 Jack Holborn, Fernsehserie im ZDF aus dem Jahre 1982

Holborn ist der Familienname folgender Personen:
 Ludwig Holborn (1860–1926), deutscher Physiker und Direktor der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt
 Louise Holborn (1898–1975), deutsch-amerikanische Politologin und Professorin
 Hajo Holborn (1902–1969), deutsch-amerikanischer Historiker
 Hanna Holborn Gray (* 1930), Historikerin
 Frederick Holborn († 2005), Professor für amerikanische Außenpolitik

Siehe auch:
 Holborne
 Kraftwerk Holborn Viaduct
 Bahnhof Holborn Viaduct